The Wind se puede referir a:

Literatura 
 The Wind (poema), un poema del siglo XIV de Dafydd ap Gwilym;
 The Wind (novela), una novela sobrenatural de 1925 de Dorothy Scarborough.

Películas 
 The Wind (película de 1928), protagonizada por Lillian Gish, basada en la novela homónima;
 The Wind (película de 1934), una película muda china;
 The Wind (película de 1982), una película maliense;
 The Wind (película de 1986), una película de terror estadounidense;
 The Wind (película de 2018), una película western de terror estadounidense.

Música 
 The Wind, un álbum de Warren Zevon de 2003,
 «The Wind», canción de la cantante y compositora británica PJ Harvey.